Крал на Йерусалим се отнася до владетелите на кралство Йерусалим, възникнало през 1099 г. след завоевателната военна кампания на Първия кръстоносен поход и съществувало до 1291 г. Първият владетел е Годфроа дьо Буйон, който е втори син на херцог и това е една от причините, поради които той отказва да носи титлата крал. Неговите наследници приемат титлата, която се запазва дори след падането на Акра през 1291 г. и се носи от различни владетели и претенденти, които живеят извън границите на някогашното кралство. Унаследяването засяга и наследниците от женски пол, които няколко пъти в историята са управляващи кралици на Йерусалим.

Източници 

 
Йерусалим
Йерусалимско кралство